Das Wort Feldhockey-Weltmeisterschaft 2006 bezeichnet:
 die Feldhockey-Weltmeisterschaft der Damen 2006
 die Feldhockey-Weltmeisterschaft der Herren 2006